Shaolin kan syfta på:

 Shaolintemplet – ett buddhistiskt tempel i provinsen Henan i centrala Kina
 Södra Shaolintemplet – ett andra tempel i Fujian 650–?, se Shaolintemplet
 Shaolin kung fu – ett samlingsnamn för de kinesiska stridskonster som har sitt ursprung och räknar sin härstamning från det buddhistiska Shaolintemplet
 Shaolin Soccer – en kinesisk film från 2001
 Shaolin (film) – en kinesisk film från 2011